Wir warten aufs Christkind bezeichnet:

 Wir warten aufs Christkind (Fernsehsendung), eine deutsche Fernsehsendung, die von 1960 bis 2005 regelmäßig vor Heiligabend ausgestrahlt wurde
 Wir warten auf’s Christkind, ein Album von Die Toten Hosen